1950 Голяма награда на Монако е 1-вото за Голямата награда на Монако и втори кръг от сезон 1950 във Формула 1, провежда се на 21 май 1950 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Монако